АСА Арапирака (), либо полностью Агремиаса́н Спорти́ва Арапира́кенсе (Спортивное объединение Арапираки) — бразильский футбольный клуб из города Арапирака, штат Алагоас. Занимает в исторической иерархии клубов штата твёрдое третье место после двух клубов из Масейо — КРБ и КСА. Семикратный чемпион штата, выступает в Серии D Бразилии.

История 
Прародителем АСА была команда железнодорожников «Ферровиарио», игравших в 1951 году в той же чёрно-белой форме, что и будущий клуб АСА. Но с окончанием строительства железной дороги «Ферровиарио» исчез.

Клуб АСА был основан 25 сентября 1952 года под названием Associação Sportiva Arapiraquense (Спортивная ассоциация Арапираки). С 1953 года команда стала выступать в Лиге Алагоано и сразу же выиграла этот турнир. Победитель турнира в Масейо «Ферровиарио» отказался играть с чемпионом глубинки (интериора), поэтому та победа была признана Федерацией футбола штата только в 1954 году.

С 4 сентября 1977 года клуб носит современное название. В 1979 году команда провела один сезон в Серии A чемпионата Бразилии — во многом, благодаря запутанной формуле первенства, в котором участвовало множество десятков клубов.

Настоящие «золотые годы» для команды пришли в первое десятилетие XXI века — команда выиграла шесть чемпионатов штата начиная с 2000 года. В 2010 году, после многолетнего отсутствия, вернулась в Серию B Бразилии.

Достижения 
  Чемпион штата Алагоас (7): 1953, 2000, 2001, 2003, 2005, 2009, 2011
  Обладатель Кубка штата Алагоас (3): 2015, 2020, 2021
  Финалист Кубка Нордесте (1): 2013

Известные игроки 
  Асебилио Виейра Лейте
  Сесе
  Эммануэл Данилу
  Эдон Амарал Нету
  Вашингтон Гарсия
  Густаво Салгейро
  Джаир

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт АСА

Футбольные клубы Алагоаса